Второй этап Кубка мира по биатлону 2018/2019 прошёл в австрийском городе Хохфильцен (13 декабря — 16 декабря 2018 года).

Таблица призовых мест 

Медальный зачёт 2-го этапа Кубка мира

Расписание соревнований

Результаты

Женская спринтерская гонка

Мужская спринтерская гонка

Женская гонка преследования

Мужская гонка преследования

Женская эстафета

Мужская эстафета

Лидеры в зачёте Кубка Мира после этапа 

Примечание: В таблицы включены только 5 позиций.

Примечания

Ссылки 
 на сайте Международного Союза Биатлонистов
 на сайте Olympteka.ru
 на сайте Союза Биатлонистов России

2-й этап
Международные соревнования по биатлону в Австрии